Logănești se poate referi la:

 Localități și locuri din Republica Moldova
 Logănești - sat din cadrul comunei Drăsliceni din raionul Criuleni
 Logănești - sat din raionul Hîncești
 rezervația naturală Logănești din același raion

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova